Džudaško natjecanje za žene u kategoriji do 57 kilograma na Olimpijskim igrama 2016. u Rio de Janeiru održano je 8. kolovoza u Carioca Areni 2.

U ovoj kategoriji natjecale su se 23 džudašice iz 23 države. U prednatjecanju bile su podijeljene u 4 skupine, iz kojih su se pobjednice borile dalje u poluzavršnici i završnici. Džudašice koje su došle do završnice, plasirale su svoje protivnice iz prednatjecanja u repasaže i kasnije borbu za brončano odličje s poraženima u poluzavršnici.

Zlatno odličje osvojila je brazilska džudašica Rafaela Silva, koja je u završnici pobijedila mongolsku džudašicu Dorjsürengiin Sumiyaa. Brončano odličje pripalo je Portugalki Telmi Monteiro i Japanki Kaori Matsumoto.

Rezultati

Repasaži

Borba za brončano odličje

Izvori 
 www.rio2016.com - Džudo, žene do 57 kg  

Džudo na OI 2016.